Shayna (voornaam)

Personen
 Shayna Baszler  - Amerikaans showworstelaar en MMA-vechter
 Shayna Levy - Israëlisch voetbalster
 Shayna Jack - Australisch zwemster
 Shayna Levine - Amerikaans actrice
 Shayna Dulberger - Amerikaans muzikante
 Shayna Steele - Amerikaans actrice
 Shayna Powless - Amerikaans wielrenster